Okręty US Navy o nazwie USS "Hammann", pochodzącej od Charlesa Hammanna:
 Pierwszy "Hammann" (DD-412) był niszczycielem typu Sims, który wszedł do służby w 1939 i został zatopiony przez wroga w 1942.
 Drugi "Hammann" (DE-131) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który był w służbie w latach 1942-1946.

Hammann